Norrish est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1972), joueur australien de football australien
 (né en 1926), diplomate néo-zélandais
 (né en 1951), joueur canadien de hockey sur glace
Ronald George Wreyford Norrish (1897-1978), chimiste britannique

Homonymie de patronyme